Elvis - In the Rheinland è un album live degli MDC.

Tracce

Collegamenti esterni